Кататумбо () — река на севере Южной Америки. Берёт исток на северо-востоке Колумбии в районе департамента Норте-де-Сантандер), впадает в озеро Маракайбо в Венесуэле.

Площадь бассейна реки составляет 22 317 км², большая часть находится на территории Колумбии. Крупнейший приток — река Сулия. В бассейне реки — добыча и переработка нефти (нефтегазоносный бассейн Маракайбо). Вдоль реки живут коренные общины . Река известна атмосферными явлениями, происходящими над её устьем.

См. также 
 Список рек Колумбии
 Список рек Венесуэлы

Примечания 

Бассейн Карибского моря в Южной Америке
Реки Колумбии
Реки Венесуэлы
Колумбийско-венесуэльская граница
Озеро Маракайбо